Leonid Sobinov fait notamment référence à :

Personnalité 
 Leonid Sobinov, un chanteur d'opéra né à Iaroslavl le  et mort à Riga le .

Navire 
 Le Leonid Sobinov, un paquebot de la Cunard Line mis en service en 1954 et détruit en 1999 à Alang.